Allianz Stadium è il nome di diversi stadi nel mondo i cui diritti di naming appartengono alla compagnia di assicurazioni tedesca Allianz.

 Sydney Football Stadium, stadio australiano noto come Allianz Stadium dal 2012 fino al 2018, anno di chiusura della struttura
 Allianz Stadium, nome commerciale dal 2017 dello Juventus Stadium di Torino
 Allianz Stadion, nome commerciale dal 2016 del Weststadion di Vienna (Austria)

Pagine correlate 
 Allianz Arena, stadio tedesco di Monaco di Baviera
 Allianz Riviera, nome commerciale dello Stadio di Nizza (Francia)